Па́вел Алексе́ев:
 Алексеев, Павел (Алексей Павлов; более известен как Познаватель) — украинский видеоблогер и экспериментатор.
 
 Алексеев, Павел Алексеевич (1915―2004) ― советский физик, инженер-конструктор
 Алексеев, Павел Дмитриевич (1928—1998) — российский нефтяник, лауреат Премии Совета Министров СССР.
 Алексеев, Павел Евгеньевич (род. 1959) — российский писатель.
 Алексеев, Павел Иванович (1889—1942) — российский учёный-правовед и лингвист, доктор юридических наук, профессор Саратовского государственного университета.
 Алексеев, Павел Николаевич (ум. 1881) — горный инженер, тайный советник, член горного ученого комитета.
 Алексеев, Павел Петрович (1822—1884) — протоиерей и педагог; профессор Дерптского университета.
 Алексеев, Павел Фёдорович (1912—1985) — подполковник авиации, Герой Советского Союза.